Игроки сборной Японии по футболу — футболисты, которые играли за сборную Японии по футболу.

Игрок

Примечания 

 
Япония